

Persone
 Osvaldo Biancardi (1929-1988) – calciatore italiano
 Paolo Biancardi (1957) – ex calciatore italiano
 Sebastiano Biancardi, vero nome di Domenico Lalli (1679-1741) – librettista italiano

Altro
 Villa Biancardi – edificio storico di Codogno, provincia di Lodi
 Villa Biancardi – edificio storico di Zorlesco (frazione di Casalpusterlengo), provincia di Lodi